Улица Костылева — название улиц в различных городах России.

 Улица Костылева — улица в Краснодаре.
 Улица Костылева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Костылева — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).